Lemonade Mouth (boek), een boek van schrijver Mark Hughes
 Lemonade Mouth (film), een op bovengenoemd boek gebaseerde film